A torna az első újkori olimpia óta része a játékoknak, kezdetben csak férfiaknak, 1928-ban, 1936-ban és 1948-ban női csapatversenyben is avattak bajnokot. 1952 óta már egyre több számot rendeztek a nők részére is.

Éremtáblázat

Férfi számok

Női számok

Résztvevők nemzetek szerint

Többszörös érmesek

Források 
 
 
 

 
Torna